«Chorro» puede referirse a:

 Corriente en chorro, flujo rápido de aire.
 Propulsión a chorro, sistema capaz de imprimir velocidad creciente o aceleración a un cuerpo.
 Impresora de chorro de tinta, tipo de impresora que inyecta tinta al papel.
 Chorro, jet o chorro relativista, en astronomía.
 Chorros del Varal, cascadas en el estado de Michoacán, México.
 Pibes Chorros, grupo musical argentino de cumbia villera.

Sinonimia 
 Chorro, como sinónimo a cascada.
 Chorro, como sinónimo de grifo (en El Salvador).
 Chorro, término sinónimo de ladrón (en la Argentina, Uruguay y Chile)
 Chorro, como sinónimo a diarrea (en México).